Amerikai Egyesült Államok
Laguna Beach (Florida)
Laguna Beach (Kalifornia)